Mococa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mococa (ort), São Paulo, 
 Mococa (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar